Cold Shoulder – singolo dei Culture Club del 1999
 Cold Shoulder – singolo di Adele del 2008